Osoby o tym nazwisku:
 Margaret Hendrie − nauruańska pisarka
 Stephen Hendrie − szkocki piłkarz

Osoby o tym imieniu:
 Hendrie Krüzen − holenderski piłkarz

Inne o tej nazwie:
 (4506) Hendrie − planetoida z pasa głównego asteroid